— гора вулканического происхождения в Японии на территории города Касихара, в северной части префектуры Нара. Высота составляет 140 м (139,7).

Вместе с горой Аменокагу и горой Унэби относится к так называемым «трём горам Ямато», среди которых является самой северной. Подножие горы составляют гнейсовые породы, а часть среднего склона и выше — андезитовые. На вершине находится воронка потухшего кратера.

Под горой находятся многочисленные святилища, среди которых самым крупным является святилище Мимимнаси-Ямагути.

У южного подножия горы расположены руины Императорского дворца древней японской столицы Фудзивара.

Гора воспета во многих японских древних произведениях, в частности, она упоминается в первом японском поэтическом сборнике «Манъёсю».

Примечания

Ссылки 
 
Горы Японии
Горы Хонсю
География префектуры Нара